Master kan referere til flere ting:
 Masteruddannelser i Danmark – en dansk akademisk universitetsgrad, der hører under voksenuddannelsessystemet på videregående niveau og er på samme niveau som den danske kandidatgrad.
 Kandidat – den engelsksprogede verdens betegnelse for uddannelser, der svarer til den danske kandidatgrad.
 Mester - oprindelig titel på en lærer som har elever (som synonym)
 Mester - lærer som har elever
 Master - engelsk tiltaleform for en lille dreng, tilsvarende mister

Derudover kan master referere til følgende:
 Dungeon Master – spillemesteren i rollespil.
 He Is My Master – en japansk mangaserie.
 Master boot record – en computerprogramdel.
 Master Fatman – en dansk kunstner, sanger m.v.
 Master of Puppets og Master of Puppets (sang) – et musikalbum og en sang fra Metallica.
 Sega Master System – en videospilkonsol.
 Mast i flertal

 
Videregående uddannelser i Danmark